Мата́сов () — русская фамилия.

Известные носители:
 Матасов, Василий Васильевич —  (1923—1996) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Матасов, Евгений Владимирович (род. 1971 год) — российский пауэрлифтер, мастер спорта России международного класса.